Су́кко́зеро:
 Суккозеро — озеро (Карелия, Муезерский район).
 Суккозеро — посёлок (Карелия, Муезерский район).
 Суккозеро — железнодорожная станция (Карелия, Муезерский район).